Filmy
 Palmetto – amerykański film fabularny z 1998 roku, reż. Volker Schlöndorff

 Miejscowości w Stanach Zjednoczonych
 Palmetto – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Manatee
 Palmetto – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Fulton
 Palmetto – wieś w stanie Luizjana, w parafii St. Landry